Groene Partij (Brazilië)
Groene Partij (Roemenië)
Groene Partij (Verenigde Staten)
Groene Partij Nederland
Miljøpartiet De Grønne (Groene Partij van Noorwegen)
Groene Partij van Zwitserland
Green Party of England and Wales